Sania är ett släkte av steklar. Sania ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Sania